Дерсу́ Узала́:
 Дерсу Узала — нанайский охотник, проводник Владимира Арсеньева во время путешествий по Уссурийскому краю, главный герой его книг.
 (4142) Дерсу Узала — астероид главного пояса.
 Дерсу Узала — роман Владимира Арсеньева.
 Дерсу Узала — советский фильм 1961 года режиссёра Агаси Бабаяна по мотивам книг Арсеньева.
 Дерсу Узала — советско-японский фильм 1975 года режиссёра Акиры Куросавы по мотивам книг Арсеньева.
 Дерсу Узала — скала недалеко от впадения реки Кавалеровки в реку Зеркальную на окраине пос. Кавалерово в Приморском крае.

Дерсу́:
 Дерсу — село в Красноармейской районе Приморского края.

Примечания